El Torneig de Winston-Salem 2019, oficialment conegut com a Winston-Salem Open 2019, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La novena edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 24 d'agost de 2019 al campus de la Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina del Nord, Estats Units.

El tennista polonès Hubert Hurkacz va guanyar el primer títol individual de la seva carrera, el primer polonès des de Wojtek Fibak l'any 1982.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
ATP Tour 2019